Голодание — в политике, гуманитарной помощи и социальных науках — состояние, при котором человек в течение длительного периода не может есть достаточно пищи для удовлетворения основных потребностей в питании.

Голодание в медицине — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза. Голодание бывает абсолютным и относительным; полным, неполным (количественное недоедание) и частичным (качественное недоедание).

На протяжении всей истории часть населения мира часто страдала от длительных периодов голода. Во многих случаях это было вызвано перебоями в снабжении продовольствием, вследствие войны, эпидемии или неблагоприятной погоды. В течение десятилетий после Второй мировой войны технический прогресс и расширение политического сотрудничества предполагалось, что можно существенно сократить число людей, страдающих от голода. В то время как прогресс был неравномерным, к 2015 году угроза чрезвычайного голода уменьшилась для многих людей в мире. Однако, согласно данным, опубликованным ФАО в 2019 году, число людей, страдающих от хронического голода, увеличивается последние четыре года. Это так процентная доля населения мира, так и в абсолютном количестве. В 2018 году около 821 миллиона человек страдают от голода.

Хотя большинство голодающих людей в мире продолжает жить в Азии, большая часть роста голода с 2015 года произошла в Африке и Южной Америке. В отчете ФАО за 2017 год обсуждались три основные причины недавнего роста голода: климат, конфликты и замедление экономического роста. В отчете за 2018 год основное внимание уделялось экстремальным погодным условиям как основной движущей силе роста голода, особенно в странах, где сельскохозяйственные системы наиболее чувствительны к экстремальным колебаниям погоды.

Определение и связанные с ним термины 
Существует только один общепризнанный подход к определению и измерению голода, который обычно используется учеными или работниками для уменьшения голода как социальной проблемы. Это измерение Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которое они обычно называют «недоеданием», иногда — «голодом» или «лишением пищи». ФАО выделяет

:
 Голод или недоедание — когда «потребление калорий ниже минимальной потребности в энергии в рационе (MDER). MDER — это количество энергии, необходимое для выполнения легкой деятельности и поддержания минимально приемлемого веса для достигнутого роста». ФАО использует разные пороги MDER для разных стран из-за различий в климатических и культурных факторах. Обычно используется годовой «балансовый» подход, при котором минимальная потребность в энергии в рационе соотносится с оценкой общего количества потребляемых калорий за год. Определения ФАО отличают голод от недоедания и отсутствия продовольственной безопасности.
 Недоедание возникает в результате «недостатков, избытка или дисбаланса в потреблении макро- или микроэлементов». Согласно определению ФАО, все голодные страдают от недоедания, но люди, которые недоедают, могут не быть голодными. Они могут получать достаточное количество сырых калорий, чтобы избежать голода, но им не хватает необходимых питательных микроэлементов или они могут даже потреблять избыток сырых калорий и, следовательно, страдать от ожирения.
 Отсутствие продовольственной безопасности возникает, когда люди подвергаются риску или обеспокоены тем, что не могут удовлетворить свои предпочтения в отношении пищевых продуктов, в том числе с точки зрения потребления сырых калорий и пищевой ценности. Согласно определению ФАО, все голодные люди испытывают нехватку продовольствия, но не все люди, испытывающие нехватку продовольствия, голодны (хотя существует очень сильное совпадение между голодом и острой нехваткой продовольствия.). ФАО сообщила, что отсутствие продовольственной безопасности нередко приводит к одновременному замедлению роста у детей и ожирению — у взрослых.

Не все организации в области помощи голодающим используют определение голода ФАО. Некоторые используют более широкое определение, которое более полно пересекается с недоеданием. Однако альтернативные определения имеют тенденцию выходить за рамки общепринятого значения голода как болезненного или неудобного мотивированного состояния. Стремление к еде — это то, что часто испытывают все люди, даже самые богатые, и само по себе не является социальной проблемой.

Абсолютное и относительное голодание 
 Абсолютное голодание — иначе называется дефицитным и характеризуется недостатком или полным отсутствием минимального количества пищевых продуктов, необходимого для поддержания жизни организма.

 Относительное голодание — иначе называется скрытым (или недостаточным) и характеризуется хроническим потреблением некачественных пищевых продуктов с низким содержанием питательных элементов и витаминов, необходимых для поддержания активной жизнедеятельности организма, что вызывает многочисленные заболевания и снижает среднюю продолжительность жизни.

Воздействие голодания на организм 
Кроме соматического воздействия, голодание оказывает существенное влияние на психику и поведение человека. Притупляются чувства, снижается память, замедляются и нарушаются мыслительные процессы, теряется контроль над собственным поведением, подавляется воля, возникают разнообразные зрительные и слуховые галлюцинации, нарастает апатия, чередующаяся с кратковременными всплесками повышенной раздражительности и агрессии.

Непосредственной причиной смерти во время голодания может быть как крайнее истощение, так и развитие какого-либо интеркуррентного заболевания, вызванного недостаточностью питания и снижением иммунитета.

Исследователь профессор Д. Б. Франк в работе «Голод и психика» (1922) выделял 3 стадии состояния голодающих: возбуждения, угнетения и терминальная — смертельная. Он рисует социально-психологический портрет голодающего: «Понимание быстрое и живое. Память не представляет изменений… Обнаруживается склонность к грезам наяву». А чуть погодя: «В голове пустота. Мимика отсутствует, лицо принимает окаменевшее, несколько грустное и пугливое выражение… Исчезает брезгливость, в пищу употребляются тошнотворные вещи, не вызывая отвращения… Исчезает связь между близкими и родными…» Д. Б. Франк также отмечал, что «изменения психики от голодания обнаруживают тенденцию стать длительными».

В энциклопедическом словаре Гранат (1909 г., т. 15) со ссылками на авторитетных ученых отмечается, что голод «является ещё существенным фактом вырождения, пагубно отражаясь на потомстве».

Механизм возникновения голода и насыщения 

Физическое ощущение голода связано с сокращением мышц живота, эти сокращения иногда называются «приступами голода». Считается, что тяжелые сокращения вызваны высокими концентрациями гормона грелина. Гормоны пептид YY и лептин могут оказывать противоположное влияние на аппетит, вызывая ощущение сытости. Грелин может быть высвобожден, если уровень сахара в крови понизится — состояние, которое может возникнуть в результате длительных периодов без еды. Сокращение желудка от голода может быть особенно сильным и болезненным у детей и молодых людей.

Приступы голода могут усугубляться нерегулярным приемом пищи. Люди, которые не могут позволить себе есть более одного раза в день, иногда отказываются от одноразового дополнительного приема пищи, потому что, если они не едят примерно в одно и то же время в последующие дни, они могут испытывать очень сильные приступы голода. Пожилые люди могут чувствовать менее сильные сокращения желудка, когда они голодны, но все же страдают от побочных эффектов, связанных с низким потреблением пищи, — это слабость, раздражительность и снижение концентрации. Длительное отсутствие адекватного питания также вызывает повышенную восприимчивость к болезням и снижение способности организма к восстановлению (регенерации).

Мировая статистика 

Организация Объединённых Наций публикует ежегодный доклад о состоянии продовольственной безопасности и питания во всем мире. Под руководством ФАО отчет за 2019 год был подготовлен четырьмя другими учреждениями ООН, ВПП, МФСР, ВОЗ и ЮНИСЕФ. Ежегодный отчет ФАО содержит статистический обзор распространенности голода во всем мире и широко считается основным глобальным справочным материалом для отслеживания голода. Однако ни один простой набор статистики не может полностью охватить многомерную природу голода. Причины заключаются в том, что ключевой показатель ФАО по голоду, «недоедание», определяется исключительно с точки зрения наличия энергии в рационе — без учёта питательных микроэлементов, таких как витамины или минералы. Во-вторых, ФАО использует энергетические требования для минимальных уровней активности в качестве ориентира; многие люди не будут считать голодными меры ФАО, но все равно будут есть слишком мало, чтобы заниматься тяжелым ручным трудом, что может быть единственным видом работы, доступным для них. В-третьих, статистика ФАО не всегда отражает краткосрочное недоедание.

Борьба с голодом

До Второй мировой войны 
На протяжении всей истории потребность в помощи тем, кто страдает от голода, обычно, хотя и не всегда, признавалась. Философ Симоне Вейль писала, что кормление голодных, когда у вас есть для этого ресурсы, является наиболее очевидной из всех человеческих обязанностей. Она говорила, что ещё в Древнем Египте многие полагали, что люди должны были показать, что помогли голодным, чтобы оправдать себя в загробной жизни. Вейль пишет, что социальный прогресс обычно считается, прежде всего, «… переходом к состоянию человеческого общества, в котором люди не будут страдать от голода».
Социальный историк Карл Поланьи писал, что до того, как рынки стали доминирующей формой экономической организации в мире в XIX веке, большинство человеческих обществ либо голодало вместе, либо вообще не голодало, потому что общины неизменно делили свою пищу.

В конце девятнадцатого и начале двадцатого века кампания журналистов все больше оспаривала мнение о том, что политикам не следует вмешиваться в борьбу с голодом. Были также частые призывы к широкомасштабному вмешательству против голода в мире со стороны ученых и политиков, таких как президент США Вудро Вильсон. Финансируемые как правительством, так и частными пожертвованиями, США смогли отправить миллионы тонн продовольственной помощи в европейские страны в течение и в первые годы после Первой мировой войны, организованной такими учреждениями, как Американская администрация помощи. Голод как академическая и социальная тема приобрел ещё большую значимость в США благодаря освещению этой проблемы в средствах массовой информации в качестве внутренней проблемы во время Великой депрессии.

Усилия после Второй мировой войны 
Хотя в конце XIX века все больше внимания уделялось облегчению голода, д-р Дэвид Григг резюмировал, что до конца Второй мировой войны голод в мире все ещё оставался относительно неважным для научных или политических кругов, тогда как после 1945 года интерес к этой теме резко возрос.

После Второй мировой войны возник новый международный политико-экономический порядок, который впоследствии был описан как встроенный либерализм. По крайней мере, в течение первого десятилетия после войны Соединенные Штаты, являвшиеся на тот момент самым доминирующим национальным субъектом этого периода, решительно поддерживали усилия по борьбе с голодом в мире и содействию международному развитию. США активно финансировали программы развития Организации Объединённых Наций, а затем — и усилия других многосторонних организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ).

Такие организации, как , подняли вопрос о  и заявили, что каждая страна на земле (за небольшими исключениями) имеет достаточные сельскохозяйственные возможности, чтобы прокормить своих людей, но что экономический порядок «свободной торговли», который с конца 1970-х до 2008 года был связан с такими институтами, как МВФ и Всемирный банк, предотвратил это. Сам Всемирный банк утверждал, что это было частью решения проблемы голода, утверждая, что лучший способ для стран разорвать цикл нищеты и голода — это построить ориентированные на экспорт экономики, которые предоставляют финансовые средства для покупки пищевых продуктов на мировом рынке. Однако в начале XXI века Всемирный банк и МВФ стали менее догматичными в отношении продвижения реформ свободного рынка. Они все чаще возвращаются к мнению, что государственное вмешательство действительно должно сыграть свою роль, и что правительствам может быть целесообразно поддерживать продовольственную безопасность с помощью политики, благоприятной для внутреннего сельского хозяйства, даже для стран, которые не имеют сравнительного преимущества в этой области. С 2012 года Всемирный банк продолжает активно помогать правительствам вмешиваться в борьбу с голодом.

См. также 
 Недоедание
 Лечебное голодание (альтернативная медицина)
 Разгрузочно-диетическая терапия
 Голодная смерть

Примечания

Литература

Ссылки 
 Скрытый голод

Патологические процессы

Обстоятельства смерти